Зміївська міська громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Чугуївському районі Харківської області. Адміністративний центр — місто Зміїв.

Площа громади — 792,5 км2, населення громади —  осіб (2020)

Утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Зміївської міської ради, Зідьківської селищної ради та Бірківської, Борівської, Великогомільшансьої, Задонецької, Соколівської, Таранівської, Тимченківської і Чемужівської сільських рад Зміївського району Харківської області. Перші вибори міської ради та міського голови Зміївської міської громади відбулися 25 жовтня 2020 року.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Зміївського району, громада увійшла до складу Чугуївського району Харківської області.

Населені пункти 
До складу громади входять 1 місто (Зміїв), 1 селище міського типу (Зідьки), 53 села (Аксютівка, Артюхівка, Безпалівка, Бірки, Бірочок Другий, Вилівка, Борова, Велика Гомільша, Веселе, Височинівка, Водяне, Водяхівка, Гайдари, Глибока Долина, Гришківка, Гужвинське, Гусина Поляна, Джгун, Дудківка, Жаданівка, Задонецьке, Залізничні Бірки, Западня, Звідки, Іськів Яр, Камплиця, Кирюхи, Кисле, Клименівка, Козачка, Колісники, Коропове, Костянтівка, Кравцове, Красна Поляна, Кукулівка, Левківка, Миргороди, Омельченки, Островерхівка, Пасіки, Першотравневе, Петрищеве, Погоріле, Реп'яхівка, Роздольне, Сидори, Соколове, Таранівка, Тимченки, Тросне, Федорівка, Чемужівка) та 5 селищ (Безпалівка, Бутівка, Вирішальний, Лазуківка, Черемушне).

Примітки

Джерела 
 Портал «Децентралізація». Зміївська міська громада. 

Адміністративний устрій Чугуївського району
Громади Харківської області
Засновані в Україні 2020